Municipio de Pine Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pine Lake (condado de Cass, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Pine Lake (condado de Clearwater, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clearwater.
 Municipio de Pine Lake (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.
 Municipio de Pine Lake (condado de Pine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pine.